Stig Löfgren kan syfta på:

* Stig Löfgren (1912–1998), svensk militär
 Stig Löfgren (1913–1958), svensk ingenjör